Amy es un programa de ajedrez de software libre, licenciado bajo los términos de la GNU GPL. No posee interfaz gráfica de usuario propia, por lo que necesita de una externa para poder funcionar, como por ejemplo XBoard, también libre.

Utiliza varias técnicas para aumentar su fuerza de juego, como un libro de aperturas, y tablas hash para almacenar las posiciones analizadas anteriormente, con el objetivo de evitar malgastar tiempo volviendo a analizar posiciones que ya habían sido analizadas.

Véase también 
 GNU Chess
 Crafty

Programas de ajedrez
Software libre